August Mayer je jméno a příjmení následujících osobností:

 August Mayer (lékárník) (1774–1837) – německý lékárník a radní ve Fürthu
 August Mayer (spisovatel) (1792–1812) – německý spisovatel, básník a právník
 August Mayer (inženýr) (1872–1957) – rakouský inženýr a stavební podnikatel
 August Mayer (gynekolog) (1876–1968) – německý gynekolog
 August Liebmann Mayer (1885–1944) – německý kunsthistorik, specialista na španělské malířství